Volga kan syfta på

 Volga (flod) – en flod i Ryssland
 Volgaområdets federala distrikt – ett federalt distrikt i Ryssland
 Volga, Iowa – en ort i Clayton County
 Volga (bilmärke) – ett bilmärke från den ryska biltillverkaren GAZ
 HK Volga Uljanovsk – en bandyklubb i Uljanovsk i Ryssland
 1149 Volga − en asteroid i huvudbältet